Пуста:

 Пуста — обширный степной регион на северо-востоке Венгрии.
 Пуста — река в юго-восточной Европе, левый приток Южной Моравы.
 Пуста, Каарел Роберт (1883—1964) — эстонский политический и государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел Эстонии.